Кальф — фамилия. Известные носители:

 Кальф, Виллем (1619—1693) — голландский живописец.
 Кальф, Геррит (1856—1923) — нидерландский историк литературы.

См. также 
 Кальфа